Le terme capuchon désigne :

Mode 

 Capuchon ou capuche : une sorte de couvre-chef.

Mécanique 

 capuchon : élément de protection mécanique (poussière, encre...) d'une pièce ou d'un outil (rotule, stylo à bille...) rappelant la forme du couvre-chef

Zoologie 
 Capuchon : nom d'un papillon ;
 Capuchon : nom donné à l'extension latérale des côtes cervicales du cobra du genre Naja (appelé aussi "coiffe").

Anatomie humaine 

 Le capuchon du clitoris : élément externe de l'appareil génital féminin.

Histoire 
 Confrérie des Capuchons : groupe de guerriers formé en 1183 dans le midi, pour exterminer les bandes de mercenaires dits Routiers et Brabançons qui désolaient la France ; ils tiraient leur nom des capuchons qu'ils portaient et sur lesquels était une image de la Vierge.

Notes et références

Sources